L’Antarctique est un continent de la planète Terre situé autour du pôle Sud. Ce nom peut également faire référence à : 
 l'Antarctique oriental, la partie Est du continent ;
 l'Antarctique occidental, la partie Ouest du continent ;
 la péninsule Antarctique, la partie Nord du continent ;
 l'Antarctique, l'une des huit écozones terrestres ;
 l'océan Antarctique, aussi appelé océan Austral ou océan glacial Antarctique, l'océan qui entoure l'Antarctique ;
 la plaque antarctique, une plaque tectonique de la lithosphère de la planète Terre ;
 l'inlandsis de l'Antarctique ;
 l'inlandsis Est-Antarctique ;
 l'inlandsis Ouest-Antarctique ;
 la France antarctique, éphémère colonie française qui occupa la baie de Guanabara, à Rio de Janeiro au .

Astronomie 

 (2404) Antarctica, un astéroïde baptisé en référence au continent antarctique.

Voir aussi 
 .